Мелони — фамилия. Известные носители:
 Мелони, Ассунта (род. 1951) — политик Сан-Марино.
 Мелони, Джорджа (род. 1977) — итальянский политик.
 Мелони, Кристофер (род. 1961) — американский актёр.
 Мелони, Роберто (род. 1977) — итальянский и латвийский певец и телеведущий.